Pouchet peut désigner :
 Louis Ézéchiel Pouchet (1748-1809), manufacturier français
 Félix Archimède Pouchet (1800-1872), naturaliste français
 Georges Pouchet (1833-1894), fils du précédent, naturaliste et anatomiste français
 Abraham Pouchet (?-?), industriel français 

En hommage à Louis Ézéchiel Pouchet, des voies portent son nom à Paris :
 Rue Pouchet
 Passage Pouchet
 Porte Pouchet et l'Avenue de la Porte-Pouchet
 la future Place Pouchet

Homonymie de patronyme